2 wsie w obwodzie mińskim Białorusi:
 Wiazyń – wieś w rejonie dzierżyńskim
 Wiazyń – wieś w rejonie wilejskim

Zobacz też 
 Wiazynka, znana także jako Wiazyń – wieś w rejonie mołodeczańskim obwodu mińskiego Białorusi